FUC est un sigle qui peut désigner :
 Front uni pour le changement démocratique, une alliance de 8 groupes rebelles tchadiens.

fuc est un code qui peut désigner :
 pulaar, une variété linguistique de la langue peule, parlée principalement au Sénégal.